Аполло́н Инноке́нтьевич Шада́ев (, Хурдут (ныне Усть-Ордынский Бурятский округ Иркутской области) — 15 июня 1969, Улан-Удэ, РСФСР, СССР) — советский бурятский писатель, драматург. Знаток и собиратель бурятских народных сказок.

Биография 
Родился а в улусе Хурдут ныне Усть-Ордынского Бурятского автономного округа.

Окончил педагогический техникум. В 1925 году начал драматургическую деятельность.

Получил известность как автор пьес, сборников народных сказок, филолог.

Награды 
 орден «Знак Почёта» (31.01.1939)

Память 
Именем А. И. Шадаева названа средняя школа в селе Обуса Усть-Ордынского Бурятского автономного округа

Известные произведения 
 «Гнёт царя», «Власть Советов» (1925)
 «Новый путь» (1931)
 «Барьеры» (1932)
 «Лимбе» (1935)
 «Мэргэн» (1937)
 «Баир» (1938)
 «Две неправды» (1945)
 «Весенняя радость» (1947)
 «Крылатая рыба» (1956)
 «Ошибка кузнеца Эрхэтэ» (1965)

ЭСэСэРэй самолёт 
А. И. Шадаев написал всего одну песню в своей жизни. Однако, она получила широчайшее распространение среди бурят. «ЭСэСэРэй самолёт» стал очень популярным благодаря простоте и шуточному стилю.
«Шуур-шуур дуутай,
Шубуун шэнги далитай,
Дуутай-суутай
эСэСэРэй самолёт.

Түргэн бушуу ябадалтай,
Түмэн зондоо хүндэтэй,
Дуутай-суутай
эСэСэРэй самолёт».

Примечания

Литература 
 Соч.: Алтан ундэгэн, Улаан-Удэ, 1967; в рус. пер. — Бурят-монгольские народные сказки, Улан-Удэ, 1956
 Лит.: История бурятской советской литературы. Улан-Удэ, 1967.

Ссылки 
 Литературы народов России: XX в.: словарь. / Отв. ред. Н. С. Надъярных. — М.: Наука, 2005. — 365 с. — ISBN 5-02-010208-3
 Шадаев А. И.
 Обусинская СОШ им. А. И. Шадаева
 ЭСЭСЭРЭЙ самолет
 Переделка под ЭСЭСЭРЭЙ самолет на Youtube

Бурятские писатели